Dit is de wereldranglijst van november 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 november 2010.

Mannen 11